Benedek Jenő (1906–1987) festőművész
 Benedek Jenő (1908–1967) jogász
 Benedek Jenő (1939–2019) festőművész, Benedek Jenő festőművész fia